Bahnhofstraße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofstraße 11 (Armsheim)
 Bahnhofstraße 11 (Bad Ems)
 Bahnhofstraße 11 (Bernkastel-Kues)
 Bahnhofstraße 11 (Coburg)
 Bahnhofstraße 11 (Freinsheim)
 Bahnhofstraße 11 (Friedelsheim)
 Bahnhofstraße 11 (Klingenmünster)
 Haus Bahnhofstraße 11 (Nörvenich)
 Bahnhofstraße 11 (Olpe)
 Bahnhofstraße 11 (Quedlinburg)
 Lößnitzperle in Radebeul
 Bahnhofstraße 11 (Selters)
 Bahnhofstraße 11 (Stahnsdorf)
 Bahnhofstraße 11 (Winningen)